Westrup (havezate in Westdorp)
Westrup (havezate in Dwingeloo)
Westrup in de Duitse gemeente Stemwede
Westrup, een wijk van de Duitse stad Haltern am See, nabij de Westruper Heide